Wysoka lub Astralna Umbra to  w grach fabularnych osadzonych w fikcyjnym Świecie Mroku część świata duchów, która może być uważana za odbicie świadomości ludzkości.

W Wysokiej Umbrze rezydują abstrakcyjne pojęcia i idee.  Podobnie jak inne umbralne Videre, Wysoka Umbra jest podzielona na warstwy. Bliżej Zasłony oddzielającej świat fizyczny od duchowego są to tylko ich przebicia na tle obiektów ze świata fizycznego, ale dalej znajdują się całe krainy (domeny) tematyczne, w których ukazywane są różnorodne aspekty danego pojęcia. Im dalej w Umbrę tym bardziej są one wysublimowane, aż w końcu ich ekstrema stają się niezrozumiałe dla zwykłych śmiertelników. Jeszcze dalej, za Horyzontem, który wyznacza granicę sfery wpływów ludzi, rezydują całkowicie obce memy nieznanych ludziom istot.

Penumbra 
Penumbra astralna jest odbiciem rzeczywistości, ale wyglądającym trochę jak wyrenderowany krajobraz wirtualny - wszystkie przedmioty mają bardziej regularne kształty, cienie są ostrzejsze, twarze trochę bardziej nienaturalne, a powierzchnie mają powtarzalne lub nieco sztuczne tekstury. Poza tym widoczne są aury obiektów, które upstrzone są symbolami, cytatami i zagadkami, odzwierciedlającymi ich aspekt mentalny i intelektualny. Są to poniekąd odnośniki do nawiązań i abstrakcyjnych pojęć występujących w Bliskiej Umbrze.

Bliska Umbra 
Najniższym poziomem Bliskiej Umbry Astralnej jest Wulgata, gdzie różne zwykłe, niewyrafinowane idee (jak wiosenna kolekcja, pożądanie czy walka wręcz) tworzą mikroskopijne domeny, które oddziaływają ze sobą w miarę jak zmieniają się w świecie fizycznym trendy, idee i wiary.

Nad Wulgatę wznoszą się Iglice - obszary wyrafinowanych pojęć (jak Miłość czy Wojna), które im wyżej, tym stają się coraz bardziej abstrakcyjne. Na samym szczycie Iglic znajdują się Epifanie: idee tak abstrakcyjne, że nieosiągalne dla śmiertelnika.

Pomiędzy iglicami unoszą się Dwory, gdzie spotkać można panteony bogów - zarówno antycznych jak i wciąż wyznawanych - oraz mityczne krainy, Raje, Nieba i Piekła. Wydaje się jednak, że wszystkie te Zaświaty to nie miejsca spoczynku dusz a raczej reprezentacja wyobrażeń o nich, zapełniona istotami zbudowanymi z duchowej substancji astralnej.

Domeny
W Bliskiej Wysokiej Umbrze znajdują się całe domeny tematycznie poświęcone jakiejś idei. Najbardziej znane to: 
 Sala chwały (w Wulgacie)
 Inventium (w Iglicach)
 Dwory Żywiołów (w Dworach, bliżej Iglic)
 Zaświaty (w Dworach, bliżej Epifanii)
 Studnia dusz (w Epifaniach)
 Rzeka języków (w Epifaniach)

Zobacz też
 W książce Jacka Dukaja Czarne oceany autor sugestywnie opisuje m.in. inwazję memetyczną z obcej planety. Jest to dobra ilustracja tego, jak wyglądałaby inwazja z  Dalekiej Wysokiej Umbry.
Świat Mroku

en:Umbra (World of Darkness)#Near Umbra